Le groupe F de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Salvador de Bahia.

Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe E et le deuxième de ce groupe affrontera le premier du Groupe E.

Résumé 

Dans ce groupe qui n'est pas sans rappeler le groupe B de la Coupe du monde de football 2010, l'Argentine, grande favorite, retrouve le Nigeria pour la quatrième fois en  dans son groupe. Championne du monde en 1978 et 1986, elle a terminé en quart de finale en 2010, mais l'étonnante équipe de Bosnie-Herzégovine, qualifiée en remportant son groupe éliminatoire de la zone Europe, juste devant la Grèce, fait office de premier outsider. L'Iran, qui participe à sa quatrième phase finale, n'a pas les moyens de nourrir de réelles ambitions, contrairement au Nigeria. En première journée, l'Argentine tombe sur une équipe de Bosnie-Herzégovine volontariste, très soudée en défense, mais finit par s'imposer 2 à 1. L'Iran et le Nigeria réalisent le premier match nul et vierge de ce mondial (0-0). Lors de la deuxième journée, les Argentins viennent difficilement à bout d'un Iran séduisant grâce à Lionel Messi dans le temps additionnel, assurant ainsi un ticket pour les huitièmes de finale, tandis que le Nigeria bat et élimine la Bosnie-Herzégovine 1-0. En dernière journée, l'Argentine bat une séduisante équipe du Nigeria (3-2) dans le match des qualifiés, tandis que la Bosnie-Herzégovine sauve l'honneur avec une victoire contre l'Iran (3-1). Au tour suivant, l'Argentine, première du groupe, affrontera la Suisse tandis que le Nigeria rencontrera la France.

Classement

Première journée

Argentine - Bosnie-Herzégovine

Iran - Nigeria

Deuxième journée

Argentine - Iran

Nigeria - Bosnie-Herzégovine

Troisième journée

Nigeria - Argentine

Bosnie-Herzégovine - Iran

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

F